Гланцберг — фамилия:

 Гланцберг, Норбер (1910—2001) — французский композитор.
 Гланцберг, Элизабет (1873—1951) — шведская художница по текстилю.

См. также 
 Ланцберг